Б'юв (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Б'юв — місто у Швеції, у лені Сконе.